Fiódorovka (en rus: Фёдоровка) és un poble (un possiólok) de la província de Volgograd, a Rússia, segons el cens del 2002 tenia 120 habitants.

Referències 

Possiolki de la província de Volgograd